Línea 501 puede referirse a:

Argentina 
 Línea 501 de colectivos de Moreno, Buenos Aires.
 Línea 501 de colectivos de la ciudad de Córdoba.
 Línea 501 de colectivos de la ciudad de Mar del Plata.
 Línea 501de colectivos de la ciudad de Tandil.
 Línea 501de colectivos de la ciudad de Pilar.
 Línea 501de colectivos de la ciudad de Florencio Varela.

Chile 
 Línea 501 de autobuses de Valparaíso.

Rusia 
 Línea 501 de trenes de Siberia.